Dezasseis - o número
16 — o ano 16 d.C.
Dezesseis (canção)

0016